Johan Swinnen ist der Name folgender Personen:

* Johan Swinnen (Diplomat) (* 1947), belgischer Diplomat
 Johan Swinnen (Agrarwissenschaftler) (* 1962), belgischer Agrarökonom